Dipartimento di Baguirmi, dipartimento del Ciad
Regno di Baguirmi, regno islamico del XVI-XVII secolo ubicato nell'attuale Ciad
Regione di Chari-Baguirmi, regione del Ciad